

Список видов рода Водосбор — перечень видов рода травянистых многолетних растений    семейства Лютиковые (Ranunculaceae).

Преамбула 
 Список составлен на основе данных сайта Plants of the World Online, а также статье Dezhi, Fu; Robinson, Orbélia R. (2001).
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

Список 
Список видов, входящих в род

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T 
 
 
 Aquilegia thalictrifolia Schott & Kotschy

U

V

W

X

Y

Z

Примечания 

Водосбор